Het tennistoernooi Australian Open werd in 2012 bij de vrouwen voor de 86e keer gehouden. Zij speelden in het enkelspel van 16 tot en met 28 januari 2012.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigster Kim Clijsters was als elfde geplaatst; zij werd in de halve finale uitgeschakeld door de latere winnares, Viktoryja Azarenka. Onderweg daarheen had de Belgische in de vierde ronde tegenover Li Na gestaan, die zij vorig jaar in de finale versloeg. Ook dit jaar wist zij de Chinese achter zich te laten. In de kwartfinale versloeg Clijsters de nummer een van de wereldranglijst, Caroline Wozniacki, de Deense daarmee de mogelijkheid tot voortzetting van haar eerste positie ontnemend.

Op dat punt in het toernooi kon ieder van de nummers twee tot en met vier nog in het bezit komen van deze ereplaats in het damestennis. Van de resterende kandidaten werd eerst de als tweede geplaatste Petra Kvitová uitgeschakeld, in de halve finale. De als nummer drie en vier geplaatste finalistes streden derhalve niet alleen om de Australian Open enkelspeltitel, maar tevens om de eerste plaats op de WTA-ranglijst. Maria Sjarapova (4) – die drie grandslamtitels op haar naam heeft en in haar zesde grandslamfinale stond – kwam evenwel niet in vorm en werd met ruime cijfers (6–3 en 6–0) terechtgewezen door de tweeëntwintigjarige Viktoryja Azarenka (3) die haar allereerste grandslamfinale vlot in een titel wist om te zetten. De Wit-Russin onttroonde daarmee Caroline Wozniacki die de afgelopen 49 weken onafgebroken op de eerste plaats van de wereldranglijst had gestaan.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 2012